Fup - romance de Jim Dodge
 Federação Única dos Petroleiros - entidade brasileira que engloba treze sindicatos
 Força de Unidade Popular - extinto partido político português
 Frente Única Paulista - aliança política brasileira de 1932

Desambiguações de siglas